El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) es la Institución a la que el Estado costarricense le encomendó el papel fundamental de velar por la calidad de la educación superior por medio de la acreditación oficial de las instituciones, programas y carreras de la educación superior.

SINAES es un Sistema que está integrado por universidades e instituciones parauniversitarias. En Costa Rica, someterse a la evaluación con fines de acreditación, es una decisión voluntaria.

SINAES evalúa, con fines de acreditación, la calidad de las carreras universitarias, parauniversitarias y los posgrados.

MISIÓN 
Acreditar con carácter oficial las instituciones, carreras y programas de educación superior, con el fin de garantizar su calidad a la sociedad costarricense.

VISIÓN 

Seremos reconocidos como socio estratégico por parte de las instituciones de educación superior que buscan la mejora continua como un actor decisivo, por medio de la incidencia en política pública, con proyección internacional e integrado a las redes de acreditación de mayor trascendencia.

Instituciones Miembros

Universidades 

Miembros plenos
 Universidad de Costa Rica
 Instituto Tecnológico de Costa Rica 
 Universidad Nacional de Costa Rica 
 Universidad Estatal a Distancia 
 Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Costa Rica)
 Universidad Latina de Costa Rica
 Universidad Veritas 
 Universidad Católica de Costa Rica
 Universidad de las Ciencias Médicas
 Universidad de Iberoamérica
 Universidad EARTH 
 Universidad para la Paz
Universidad Santa Paula 
 Universidad Fidélitas 
Universidad Hispanoamericana 
Centro Agronómico Tropical  de Investigación y Enseñanza 
Universidad Autónoma de Centro América 
 Universidad Técnica Nacional de Costa Rica 
Universidad Internacional de las Américas 
Universidad de Cartago Florencio del Castillo

Miembros asociados
Universidad Escuela Libre de Derecho
Universidad Federada de Costa Rica
Universidad San Marcos
Universidad Americana 
Universidad Internacional san Isidro Labrador
Universidad CENFOTEC
Universidad La Salle
Universidad Internacional San Isidro Labrador 
Universidad Santa Lucía 
Universidad para la Cooperación Internacional 
Universidad Liderazgo, Experiencia, Avance, Desarrollo

Parauniversidades 
 Escuela Técnica Agrícola Industrial (ETAI)
Colegio Universitario de Cartago (CUC)
Invenio
Instituto Parauniversitario PLERUS
Colegio Creativo 
Colegio Universitario de Limón (CUNLIMÓN)

Consejo Nacional de Acreditación 

El Consejo Nacional de Acreditación es el órgano de decisión del SINAES, el cual está integrado por ocho académicos de alta trayectoria académica y profesional. 

Presidente M.Sc. Francisco Sancho Mora
Vicepresidente Dr. Ronald Álvarez González
Ing. Walter Bolaños Quesada
M.E.v.E.d. Marta Eugenia Picado Mesén 
Dra. Lady Meléndez Rodríguez 
M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte
MAE. Sonia Acuña Acuña

Alianzas 

Alianzas Gubernamentales
 Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP)
 Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)
 Dirección Nacional del Registro Civil (DGSC)

Colegios Profesionales
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA)
 Colegio Federado de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO)
 Colegio de Abogados de Costa Rica
 Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica.
 Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica
 Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica (COLFAR)
 Colegio de Periodistas de Costa Rica
 Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica
 Colegio de Profesionales en Orientación de Costa Rica

Redes Internacionales
 La Red Internacional de Aseguramiento de la Calidad de Agencias de Educación Superior (INQAAHE)
 Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES)
 Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SIACES) 

Agencias Internacionales
 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de España
 Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia
 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de Argentina
 Junta de Acreditación Nacional (JAN), de Cuba
 Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), de México
 Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrado (ACAP)
 Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C (CONAIC), de México
 Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

Referencias

Enlaces externos 
https://www.sinaes.ac.cr

Universidades de Costa Rica
Instituciones públicas de Costa Rica